Ел Охито има више значења:

 Ел Охито (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Охито (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Охито (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Охито, Естасион Сауседа (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Охито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Охито (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито, Сан Педро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охито (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охито (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охито (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Охито (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Охито (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Охито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику